Тарха́нская (, ) — маловодная балка (река) на северо-востоке Керченского полуострова. Длина 5,0 км, площадь водосборного бассейна 11,8 км², начало балки находится юго-восточнее горы Холодной, на Тарханском грязевулканическом сопочном поле. Течёт, извиваясь, на северо-запад, впадает в бухту Рифов Азовского моря на высоте 0,4 м.

Название балке дано по находившемуся в ней исчезнувшему селу Тархан.

Примечания 

Реки, впадающие в Азовское море
Реки Ленинского района Крыма